Derby County FC (celým názvem: Derby County Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Derby v nemetropolitním hrabství Derbyshire. Založen byl v roce 1884. V sedmdesátých letech patřil k předním klubům Anglie. V sezoně 2007/08 stanovil neslavný prvoligový rekord – nejméně dosažených bodů v historii Premier League (11 bodů).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Pride Park s kapacitou 33 597 diváků.

Kvůli finančním problémům oznámilo představenstvo 17. září 2021 vstup klubu do režimu administrace, jehož důsledkem je mj. odečet bodů po skončení soutěže. Proti ztrátě bodů se klub odvolal.

Historie

Raná historie 

Klub vznikl roku 1884 jako odnož kriketového týmu Derbyshire County Cricket Club. Původně se měl jmenovat Derbyshire County FC, ale název se neujal (nejspíše proto, že název by byl moc dlouhý a nedal by se na hřiště vepsat). Obvykle hrával na hřišti Racecourse Ground který patřil jejich kriketové odnoži. V sezóně 1884/85 se na tomto hřišti hrálo obrovské množství přátelských utkání. První ligové utkání se hrálo doma jako součást FA Cupu v roce 1885. Derby prohrálo 0:7 s Walsall Town. Roku 1895 se klub přestěhoval na nový stadion Baseball Ground nazývaný tak proto že se na něm dříve hrál baseball. Po tomto roce se Derby pravidelně objevovalo na předních příčkách FA Cupu. V této době se také se také objevila jedna z legend, Steve Bloomer.

1900 – 1938 
Po druhém místě ve FA Cupu, kde skončil v roce 1896 za Aston Villou (finále 0:2), se Derby také třikrát umístilo ve finále FA Cupu (z šesti), avšak ve všech třech prohrálo. Poprvé roku 1898 s Nottingham Forest FC poměrem 1:3, podruhé roku 1899 s Sheffieldem United poměrem 1:4 a roku 1903 poměrem 0:6 s Bury. V roce 1903, kvůli finanční krizi, byl Bloomer prodán do Middlesbrough. V roce 1906 se Derby poprvé propadlo do nižší soutěže, ale pod novým vedením Jimmyho Methvena a znovu angažovaným Stevem Bloomerem, se v roce 1911 Derby dostalo zpět do First Division (První divize).

V roce 1914 se Derby znovu propadlo, ale hned příští ligový rok vyhrálo ligu a postoupilo do První divize (i přesto že byla ligová soutěž přerušena kvůli světové válce až do roku 1919). Po dvou sezónách v roce 1921 znovu sestoupil. Po jmenování nového manažera George Jobbyho v roce 1925 začaly pro "Rams" (berany) velmi úspěšné časy a po postupu do první divize v roce 1926 začal jejich zlatý věk, který trval od konce 20. let do začátku druhé světové války. V tomto období bylo Derby v První divizi dvakrát druhé.

1939 – 

Derby byl jeden z klubů, který musel kvůli druhé světové válce přerušit svoji činnost, avšak znovu svou činnost obnovil v raných 40. letech. Znovu ho obnovily Jack Nicholas a Jack Webb, podporováni hráči Raicha Cartera a Petera Dohertyho. Díky tomu, mělo Derby na konci války před jeho soupeři náskok a v roce 1946 vyhrálo poprvé za svou existenci FA Cup, když ve finále porazilo Charlton Athletic poměrem 4:1. Liga znovu začala v roce 1947 a Derby pod vedením Stuarta McMillana dvakrát položilo britský přestupní rekord když Billy Steel a Johnny Morris podepsali smlouvu s Derby a nahradili Cartera a Dohertyho. Derby skončilo čtvrté a třetí v sezonách 1948 a 1949. V roce 1953, po třiceti letech na vrcholu Derby sestoupilo do druhé divize a v roce 1955 sestoupilo, poprvé ve své historii, do třetí divize. Po neúspěchu v první polovině 50. letech Harry Storer dovedl Derby zpět do druhé divize, na druhý pokus v roce 1957, avšak klub se nikam dál nepohnul po celé příští desetiletí.

Získané trofeje 

 First Division / Premier League ( 2× )
 1971/72, 1974/75
 FA Cup ( 1× )
 1945/46
 Community Shield ( 1× )
 1975
 Derbyshire Senior Cup ( 1× )
 2010/11

Významní hráči 
 Steve Bloomer (1891–1906, 1910–1914)
 Kevin Hector (1966–1978)
 Wayne Rooney

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1888–1892: Football League
 1892–1907: Football League First Division
 1907–1912: Football League Second Division
 1912–1914: Football League First Division
 1914–1915: Football League Second Division
 1919–1921: Football League First Division
 1921–1926: Football League Second Division
 1926–1953: Football League First Division
 1953–1955: Football League Second Division
 1955–1957: Football League Third Division North
 1958–1969: Football League Second Division
 1969–1980: Football League First Division
 1980–1984: Football League Second Division
 1984–1986: Football League Third Division
 1986–1987: Football League Second Division
 1987–1991: Football League First Division
 1991–1992: Football League Second Division
 1992–1996: Football League First Division
 1996–2002: Premier League
 2002–2004: Football League First Division
 2004–2007: Football League Championship
 2007–2008: Premier League
 2008–2016: Football League Championship
 2016– : English Football League Championship

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

 
Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1884